Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute du 11 au .

Heather Watson remporte le simple dames. En finale, elle bat Madison Brengle, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kiki Bertens et Johanna Larsson.

Faits marquants 
 Beau parcours de l'Américaine Madison Brengle : issue des qualifications, elle atteint sa première finale WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Hobart
Tennis en Australie en 2015
Tennis en janvier 2015